В Сеуле действует более 100 музеев.

Национальные музеи

Муниципальные музеи

Частные музеи

См. также 
 Список музеев Республики Корея

Ссылки 
 Korean museum association
 List of museums in South Korea
 Museums in Jongno-gu, Seoul
 List of museums in South Korea

 
Сеул
Муз